Pâmiut bezeichnet:

 Paamiut, Siedlung in Süd-Grönland (Schreibweise nach alter Rechtschreibung)
 Pâmiut (Schiff), ehemaliges Forschungsschiff des Grønlands Naturinstitut